«Улица Новаторов» — проектное название станции «Новаторская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Улица Новаторов» — строящаяся станция Троицкой линии Московского метрополитена.